Еврокуп 2016/17. је 15. сезона другог по важности кошаркашког клупског такмичења у Европи.

Учесници

Жреб 
Жреб за прву групну фазу Еврокупа обављен је 7. јула 2016. у Барселони.

 1 Италијански клубови су тек након извршеног жреба отказали учешће у овом такмичењу. Њихова места у групама заузели су:
 Лијеткабелис (заменио Грисин Бон Ређо Емилију у групи А), 
 Красни Октјабр (заменио ФоксТаун Канту у групи Б), 
 МЗТ Скопље Аеродром (заменио Динамо Банко ди Сардења Сасари у групи Ц), 
 Монтакит Фуенлабрада (заменила Доломити Енергију Тренто у групи Д).

 2 Нешто касније од такмичења у Еврокупу одустали су и АЕК Атина, Красни Октјабр, Партизан НИС и Стелмет Зјелона Гора. Након тога донета је одлука да се број учесника смањи са 24 на 20 клубова (4 групе са по 5). То је изазвало и одређене промене у распореду клубова по групама - МЗТ Скопље Аеродром је премештен у групу А, а Монтакит Фуенлабрада у групу Б.

Прва фаза „Топ 20“ 
Прва фаза играла се од 12. октобра до 14. децембра 2016. године.

Група А 
Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Група Б 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Група Ц 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Група Д 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Друга фаза „Топ 16“ 
Друга фаза играла се од 4. јануара до 8. фебруара 2017. године.

Група Е 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Група Ф 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Група Г 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Група Х 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Појединачне награде

Најкориснији играчи кола

Годишње награде

Спољашње везе 

 Званичан сајт Еврокупа
 Званичан сајт УЛЕБ-а

Сезоне Еврокупа у кошарци
Сезона 2016/17. у европској кошарци